16-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 4 апреля по 17 октября 1954 года. Победителем турнира стало московское «Динамо».

 Куйбышевской команде «Зенит» вернули название «Крылья Советов».
 Расформированное по итогам чемпионата 1953 года ленинградское «Динамо» заменили созданные на его основе ленинградские «Трудовые резервы».

Класс «А». Итоговая таблица 

Лучший бомбардир — Анатолий Ильин («Спартак» (М)), Владимир Ильин («Динамо» (М)), Антонин Сочнев («Трудовые резервы») — по 11 голов в 24 матчах.

Класс «Б». Финал. Итоговое положение команд 

Чемпионат СССР 1954 года в классе «Б» проходил в два этапа:
 на первом этапе 36 клубов в трёх зонах определяли участников финалов (по две лучших команды из каждой зоны);
 на втором этапе участники финала разыграли путёвку в класс «А».

Финал. Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru
 Протоколы всех матчей высшего дивизиона 1954 года, составы команд и комментарии.